Western Division – jednostka podziału administracyjnego Gambii
 Western Division – jednostka podziału administracyjnego Fidżi